Francia
Condat – comune nel dipartimento di Cantal (Alvernia)
Condat – comune nel dipartimento del Lot (Midi-Pirenei)
Monastero di Condat – abbazia situata nel comune di Saint-Claude (Giura, Franca Contea)